UFC Fight Night: Andrade vs. Blanchfield, также известный как UFC Fight Night 219, UFC on ESPN+ 77 или UFC Vegas 69 — турнир по смешанным единоборствам, организованный Ultimate Fighting Championship, который был проведён 18 февраля 2023 года на спортивной арене «UFC Apex» в городе Лас-Вегас, штат Невада, США.

В главном бою вечера Эрин Блэнчфилд победила Жессику Андради удушающим приёмом во 2-м раунде.

Подготовка турнира

Главное событие турнира 
Изначально в качестве заглавного события турнира был запланирован бой в легчайшем весе, в котором должны встретиться Марлон Вера (#4 рейтинга) и Кори Сэндхэген (#5 рейтинга). 2 февраля стало известно, что организаторы по неозвученным причинам переносят этот поединок как главное событие на турнир UFC on ESPN 43, который состоится 25 марта в Сан-Антонио. В итоге, женский бой в наилегчайшем весе между бывшей претенденткой на титул чемпионки в этой весовой категории Тайлой Сантус (#1 в рейтинге) и Эрин Блэнчфилд (#10 в рейтинге) из карда турнира был повышен до статуса нового заглавного события. Однако, за неделю до мероприятия главный поединок вновь был изменён. 11 февраля стало известно, что Сантус не сможет принять участие в турнире из-за проблем с получением визы и на коротком уведомлении её заменит бывшая чемпионка UFC в минимальном весе, а также бывшая претендентка на титул чемпионки UFC в наилегчайшем весе, бразильянка Жессика Андради (#3 в рейтинге). Бой пройдёт без изменения весовой категории и также будет пятираундовым.

Анонсированные бои

Церемония взвешивания 
Результаты официальной церемонии взвешивания бойцов перед турниром.

Все бойцы показали вес в лимитах своих весовых категорий.

Результаты турнира 

Официальные судейские карточки турнира.

Награды 
Следующие бойцы были удостоены денежного бонуса в $50,000:

 Лучший бой вечера: Назим Садыхов vs. Эван Элдер
 Выступление вечера: Эрин Блэнчфилд и Майра Буэну Силва

См. также 

 2023 год в UFC
 Список турниров UFC
 Ultimate Fighting Championship

Примечания

Счылки 
 

Турниры UFC Fight Night